De Monza Formule 2-ronde 2021 was de 5e ronde van het Formule 2-kampioenschap van 2021 en vond plaats op het Monza Circuit van 10 tot en met 12 september. De race liep ter ondersteuning van de Italiaanse Grand Prix van 2021 en omvatte drie races.

Classificatie

Kwalificatie

Sprint race 1

Sprint race 2

Feature race

Tussenstanden kampioenschap

Externe links 

 Officiële website

Formule 2 in 2021